Borve (Barra), een plaats op het Schotse eiland Barra
 Borve (Harris), een plaats op het Schotse eiland Harris
 Borve (Lewis), een plaats op het Schotse eiland Lewis
 Borve (North Uist), een plaats op het Schotse eiland North Uist
 Borve (Skye), een plaats op het Schotse eiland Skye